Ганзей — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ганзей, Кирилл Сергеевич (род. 1984) — российский учёный-географ, директор Тихоокеанского института географии ДВО РАН.
 Ганзей, Сергей Степанович (1954—2011) — российский учёный-географ, доктор географических наук.